Pahonia (biał. Пагоня, pol. Pogoń) – pieśń w języku białoruskim do wiersza Maksima Bahdanowicza o tym samym tytule.

Historia 
Bahdanowicz napisał wiersz w 1916 r. Pierwszą oprawę muzyczną stworzył białoruski kompozytor i emigrant Mikoła Szczahłou-Kulikowicz. Pierwotnie utwór miał być wykonywany a cappella. Inne wersje muzyki do wiersza napisali także Mikoła Rawienski, Aleksiej Turenkow i Władimir Muliawin, a pieśń w różnych aranżacjach była wykonywana przez rozmaite białoruskie zespoły oraz muzyków. Na początku lat 90. wersja Szczahłou-Kulikowicza została zaproponowana jako aranżacja do hymnu Republiki Białoruś. W 2020 roku z inicjatywy Antona Mieży zostało zorganizowane chóralne wykonanie hymnu przy akompaniamencie orkiestry.

Wykorzystywanie 
W 2020 roku hymn stał się jednym z symboli protestu przeciwko reżimowi Łukaszenki. Odbyło się wiele akcji związanych z wykonaniem hymnu w miejscach publicznych: w pobliżu Białoruskiej Filharmonii Narodowej, w centrach handlowych, w mińskim metro, na Rynku Komarowskim w Mińsku, na mińskim dworcu kolejowym.

Tekst

Zobacz też 

 My wyjdziem szczylnymi radami
 Pogoń (herb)
 Mahutny Boža
 Dzień Wolności

Przypisy 

Kultura na Białorusi
Hymny